

Тугаєво — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Тугаєво — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Тугаєво — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Тугаєво — село, Комсомольський район, Чувашія

Див. також 
 Велике Тугаєво
 Мале Тугаєво
 Степне Тугаєво
 Тогаєво
 Тугай
 Тукаєво